Ignacy Potocki herbu Pilawa (ur. 1714 w Łukowie, zm. w 1756 roku) – starosta halicki w latach 1754-1756, starosta kołomyjski w 1754 roku.

Życiorys 
Syn Stefana Potockiego marszałka nadwornego koronnego i jego drugiej żony Konstancji Denfoff. Poseł na sejm 1754 roku z ziemi halickiej.

Bibliografia 

 Diarjusze sejmowe z wieku XVIII.T.III. Diarjusze sejmów z lat 1750, 1752, 1754 i 1758, Warszawa 1937, s. 243.
 Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy". Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 380.

Członkowie stanu rycerskiego I Rzeczypospolitej
Posłowie na sejm zwyczajny 1754
Posłowie na Sejm I Rzeczypospolitej (ziemia halicka)
Ignacy Potocki
Starostowie haliccy
Starostowie kołomyjscy
Urzędnicy ziemscy I Rzeczypospolitej
Zmarli w 1756
Ludzie urodzeni w Łukowie